Чи́жик — уменьшительное название птицы чиж и ряда предметов, названных по ней. Также славянская и еврейская фамилия.

Фамилия 
 Чижик, Александр Игнатьевич (1912—1985) — советский учёный, конструктор паровых турбин.
 Чижик, Алексей (род. 1971) — российский композитор и исполнитель-мультиинструменталист. 
 Чижик, Андрей Александрович (1937—2001) — российский учёный, изобретатель.
 Чижик, Асса Иудовна (род. 1940) — казахстанский политик, депутат Верховного Совета Республики Казахстан.
 Чижик, Богдан Мельхиорович (1899—1970) — русский библиотечный работник.
 
 Чижик, Евгений Анатольевич (род. 1957) — советский и украинский футболист.
 Чижик, Леонид Аркадьевич (род. 1947) — советский и немецкий джазовый пианист и композитор.
 Чижик, Мельхиор Осипович (1835 — 1900) — белорусский и польский революционер, участник восстания 1863 — 1864 годов.
  (род. 1959) — белорусский физик.

Другое 
 Семья Чижик — семья еврейских первопоселенцев, государственных и хозяйственных деятелей Израиля.
 «Чижик» — брендовое название части трамвайной сети Санкт-Петербурга.
 «Чижик» — брендовое название трамваев типа Stadler 85600M, выпускаемых Штадлер-Минском для одноимённой трамвайной сети.
 Чижик-пыжик — шуточная русская песенка.
 Чижик-Пыжик — памятник в Санкт-Петербурге.
 «Чижик» — торговая сеть компании X5 Group

См. также 
 
 Чижевский

Примечания